Frederikshøj kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Frederikshøj (Frørup Sogn) – en bebyggelse i Frørup Sogn, Nyborg Kommune
 Frederikshøj (Hover Sogn) – en bebyggelse i Hover Sogn, Vejle Kommune
 Frederikshøj (Søndersted Sogn) – landbrugsejendom i Søndersted Sogn, Holbæk Kommune
 Frederikshøj (haveforening) (København SV) en helårsbeboet haveforening (H/F Frederikshøj) i Sydhavnen – København sydvest
 Frederikshøj Kro. Grænsekroen, hvor Christian 10. i 1920 besteg den hvide hest for at ride ind i Sønderjylland.
 Frederikshøj kro (Århus). Gammelt historisk spisested i Århus